Lithonida är en ordning av svampdjur. Lithonida ingår i klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Lithonida